Тимашевская (Тимашёвская):

Топоним 
 Тимашёвская — железнодорожная станиця.
 Тимашевская — улица.

См. также 
 Тимашевский
 Тимошевская
 Томашевская